Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 1948. Zlato medaljo je osvojil Petter Hugsted, srebrno Birger Ruud, bronasto pa Thorleif Schjelderup.

Rezultati
* - skok s padcem.

1948
Športi Zimskih olimpijskih iger 1948